PLD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 506 амінокислот, а молекулярна маса — 55 626.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Фосфоліпази